Вугільний — той, що стосується вугілля. Поширений термін, що використовується щодо технології, спеціальних пристроїв, які застосовуються при видобуванні, збагачуванні, траспортуванні вугілля, геологічних тіл, промислових одиниць (шахт, кар'єрів, збагачувальних фабрик, виробів, у яких застосовується вугілля тощо.

Паронім - вуглистий (, , ) – той, що містить вугільну речовину.



Приклади використання і субпосилання

У геології 
 вугільне родовище
 вугільний пласт
 вугільні кулі
 вугільний поклад
 вугільний басейн
 вугільна нирка
 вугільна стіна

— пов'язаний із утворенням, метаморфізмом, заляганням вугілля, як корисної копалини:

У техніці та технології 

— пов'язаний з видобутком вугілля, його зберіганням, транспортуванням, переробкою і т. д.:

 вугільний розріз
 вугільна промисловість
 вугільна промисловість України
 вугільна пилка
 вугільні технології
 вугільне машинобудування
 вугільний склад
 вугільний струг
 вугільний комбайн
 вугільна шахта
 вугільна гідрошахта
 вугільний трюм
 вугільний кар'єр
 вугільний насос

Вугільні продукти 

— той що складається з вугілля:

 вугільний шлам
 вугільний пил
 вугільний штиб
 водовугільне паливо
 Висококонцентрована водовугільна суспензія

Виготовлений з вугілля або одержаний на основі його переробки 

 вугільний фільтр
 вугільний електрод
 вугільна сажа
 вугільна смола
 вугільний реостат
 вугільний стержень

Література